Serooskerke (Veere), een dorp in de gemeente Veere (Walcheren)
Serooskerke (Schouwen-Duiveland), een dorp in de gemeente Schouwen-Duiveland (Zeeland)